Stagioni – periodi astronomici o meteorologici in cui è suddiviso l'anno solare

Cinema
Stagioni, noto anche come Le quattro stagioni (Vremena goda) – cortometraggio animato sovietico del 1969, diretto da Ivan Ivanov-Vano e Jurij Norštejn

Letteratura
Stagioni – poema di Christian Duonelaitis
Stagioni – poema di James Thomson
Stagioni – opera di Jean-François de Saint-Lambert
Stagioni – raccolta di liriche di Handrij Zejler
Stagioni – libro di Mario Rigoni Stern

Mitologia
Stagioni (o Ore) – figure della mitologia greca

Musica
Stagioni – album musicale di Francesco Guccini

Televisione
Stagioni (o Destini) – soap opera statunitense

Pagine correlate
 Stagione (disambigua)